Dias kan som auktorsförkortning betyda:

 André Gonçalves Dias
 Fernando Maia Silva Dias
 Manoel Martins Dias
 Maria Rośalia de Sousa Dias

Robotskapade auktorsförkortningar